Теоктист () може да се отнася за:

 Теоктис, префект на Египет 478/480 г.
 Тривелий Теоктист, българския цар Тервел, упр. 695-722 г.
 Теоктист, херцог на Неапол 818–821 г.
 Теоктист (логотет), главен министър на Византийската империя 842-855 г.; чичо на Кирил и Методий
 Теоктист Сучавски, молдовски митрополит 1453-1477 г.
 Теоктист, патриарх на Румънската православна църква 1986-2007 г.